Монти () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 2 385 человек (30-6-2019), плотность населения составляет 19,26 чел./км². Занимает площадь 123,82 км². Почтовый индекс — 7020. Телефонный код — 0789.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Santa Maria della Pace), праздник отмечается 25 октября, и святой мученик Гавиний Римский.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.monti.ss.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/

Примечание